Vaga, mjerni instrument za mjerenje i uspoređivanje mase.
 Vaga (zviježđe), zviježđe
 Vaga (znak), horoskopski znak
 Vaga (rijeka), rijeka u Rusiji